Форсайт (округ, Джорджія)
Форсайт (округ, Північна Кароліна)